Wesley Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Wesley Township du comté de Will dans l'Illinois ;
 Wesley Township du comté de Kossuth dans l'Iowa ;
  du comté de Washington dans l'Ohio.

Homonymie de townships